Josep Vergés i Fàbregas (Barcelona, 1903 - Palma, 1984), filòleg, traductor i pedagog 
 Josep Vergés i Matas (Palafrugell, 1910 – Barcelona, 2001), editor català, conegut per publicar tota l'obra de Josep Pla 
 Josep Vergés de Vallmajor (Badalona, 1875 - Sant Vicenç de Montalt, 1951), alcalde de Badalona entre 1910 i 1912